OME son las iniciales de:
 Observatoire Méditerranéen de l'Énergie (Observatorio Mediterráneo de la Energía en francés), una asociación de empresas energéticas;
 Olimpiada Matemática Española, concurso matemático para estudiantes preuniversitarios en España y prueba clasificatoria para la Olimpiada Matemática Internacional;
 Open Microscopy Environment (Entorno abierto de microscopía en inglés), producto de e-science que permite organizar, almacenar y analizar grandes volúmenes de imágenes microscópicas;
 Organización Mundial de Empresarios, una organización internacional creada en 1979 y su finalidad es ayudar a la micro, pequeña y gran empresa, así como ayudar al minimizar el cambio climático sin dejar atrás los derechos de los trabajadores y derechos de los animales. Actualmente su sede se encuentra en la ciudad americana de San Salvador, capital de la República de El Salvador, en donde se planifican sus principales actividades. Sus símbolos son el águila negra y un mundo.

Siglas